

Ягодна Поляна — селище, Старошайговський район, Мордовія
 Ягодна Поляна — присілок, Уфимський район, Башкортостан